Лупул — прізвище.

 Василь Лупул (1595—1661) — молдовський господар (1634—1654).
 Гері Лупул (1959—2007) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника, крайнього нападника.
 Джофрі Лупул ( 1983) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Манолій Лупул ( 1927) — історик, педагог, професор Альбертського університету.
 Марія Лупул (1627—1660/1661) — княгиня, друга дружина великого гетьмана Литовського кальвініста Януша Радзивілла.
 Лупул Омелян Володимирович ( 1950) — український поет-лірик, байкар.
 Розанда Лупул (бл. 1630—1686) — молодша дочка молдовського господаря Василя Лупула, невістка Богдана Хмельницького.